Prema steht für:

 Mary Prema Pierick (* 1953), deutsche Ordensschwester, Generaloberin der Missionarinnen der Nächstenliebe
 Prema (Hinduismus), bezeichnet im Hinduismus die Erweckung und Entfaltung der Liebe zu Gott